Nederlandse Volks-Unie, een Nederlandse groepering;
de Nederlandse Vereniging voor Urologie;
het Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties;
Nvu (webpagina-editor), een HTML-editor.